Bachmetjew (russisch ) ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Alexandrowitsch Bachmetjew (1880–1951), russischer Ingenieur und Diplomat
 Wladimir Matwejewitsch Bachmetjew (1885–1963), russischer Schriftsteller, Publizist und Literaturkritiker

Siehe auch:
 Bachmetew (Begriffsklärungsseite)